Mabilais peut désigner :
 Le traité de la Mabilais, accord de paix signé en 1795 près de Rennes entre les Chouans et la République française,
 La Mabilais, secteur du quartier Cleunay - Arsenal-Redon dans la ville de Rennes,
 Mabilais, station du métro de Rennes,
 La tour de La Mabilais, anciens locaux du Centre commun d'études de télévision et télécommunications à Rennes.